Seznam polkov z zaporedno številko 192.

Seznam 
 Pehotni
 192. strelski polk (ZSSR)
 192. pehotni polk (Wehrmacht)
 192. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 192. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 192. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 192. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
 192. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi